Wolfhund tragen folgende Hunderassen in ihrem Namen:

 Amerikanischer Wolfhund
 Saarlooswolfhund
 Tschechoslowakischer Wolfhund

Siehe auch:
 Wolfshund